Ла Унион 2. Сексион има више значења:

 Ла Унион 2. Сексион (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион 2. Сексион (Параисо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику